Bilbo le Hobbit () est un roman de fantasy de  (1937). Il est nommé d'après le héros éponyme Bilbon Sacquet.
 Bilbo le Hobbit est une adaptation du précédent en jeu vidéo, sortie en 2003.